Дінара Сафіна і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але цього разу Сафіна вирішила не брати участі.
Весніна грала в парі з Марією Шараповою, а вони програли в першому колі парі Катерина Макарова і Тетяна Пучек.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=200

| RD1-seed1=7
| RD1-team1= Марія Кириленко Флавія Пеннетта
| RD1-score1-1=65
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Вікторія Азаренко Віра Звонарьова
| RD1-score2-1=7| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Хісела Дулко Шахар Пеєр
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Нурія Льягостера Вівес Марія Хосе Мартінес Санчес
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Вікторія Азаренко Віра Звонарьова
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=[10]| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Хісела Дулко Шахар Пеєр
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3=[5]

}}

 Верхня половина 

| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=[10]| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р Копс-Джонс А Спірс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Н Деші М Сантанджело
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[5]

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Х Дулко Ш Пеєр
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ч Цзяжун С Мірза
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Шувей П Шуай
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=[13]
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= К Пешке Л Реймонд
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3=[11]

| RD1-seed09=6
| RD1-team09={{Nowrap| Н Льягостера Вівес МХ Мартінес Санчес}}
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=[10]| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Радванська А Савай
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=[2]

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= М Шарапова О Весніна
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=[7]
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Макарова Т Пучек
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Кирстя Г Воскобоєва
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Б Маттек-Сендс М Вашінгтон
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= С Кузнецова А Моресмо
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А Медіна Гаррігес В Руано Паскуаль
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=65
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01={{Nowrap| І Бенешова Б Стрицова}}
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Р Копс-Джонс А Спірс
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Х Дулко Ш Пеєр
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= С Шувей П Шуай
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=6
| RD2-team05={{Nowrap| Н Льягостера Вівес МХ Мартінес Санчес}}
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Макарова Т Пучек
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Б Маттек-Сендс М Вашінгтон
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= С Кузнецова А Моресмо
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=[6]

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=[12]
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Х Дулко Ш Пеєр
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[14]

| RD3-seed03=6
| RD3-team03=

Тур WTA 2009
BNP Paribas Open 2009